Smith Island – wyspa w Kanadzie, w Zatoce Frobishera
 Smith Island – wyspa w Kanadzie, w Zatoce Hudsona
 Smith Island – wyspa w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Smith Island – wyspa w USA, w stanie Connecticut
 Smith Island – wyspa w USA, w stanie Illinois
 Smith Island – wyspa w USA, w stanie Maryland
 Smith Island – wyspa w USA, w stanie Montana
 Smith Island – wyspa w USA, w stanie Karolina Północna
 Smith Island – wyspa w USA, w stanie Wirginia
 Smith Island – wyspa w USA, w stanie Waszyngton
 Smith Island – wyspa w archipelagu Szetlandów Południowych
 Smith Island – wyspa w Indiach, w terytorium związkowym Andamany i Nikobary
 Smith Island – jednostka osadnicza w USA, w stanie Maryland, w hrabstwie Somerset